Георги Вълков може да се отнася за:
 Георги Вълков Георгиев (? – 1904), български революционер, деец на ВМОРО
 Георги Вълков Вълков (1879 – неизв.), български офицер, генерал-майор от инженерните войски
 Георги Вълков (политик) (1897 – 1942), български политик, деец на БЗНС
 Георги Вълков (инженер) (1902 – неизв.), български инженер и конструктор